Торре-де-Эсгева () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 23,46 км². Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Fotos de Torre de Esgueva
 
 

Муниципалитеты Вальядолида